Casas Viejas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Casas Viejas, Tlacotalpan, 
 Casas Viejas, Juan Rodríguez Clara, 
 Casas Viejas, Jáltipan, 
 Casas Viejas, Sinaloa, Choix, 
 San José Casas Viejas, ort, Guerrero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 
 Casas Viejas, Delstaten Mexiko, Valle de Bravo, 
 Casas Viejas, Tantoyuca, 
 Casas Viejas, Querétaro Arteaga, 
 Casas Viejas, Jalisco, San Juan de los Lagos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar